John Phillips (acteur) (1914-1995), Brits acteur
John Phillips (ruimtevaarder) (1951), Amerikaans astronaut
John Phillips (geoloog) (1800-1874), Brits geoloog
John Phillips (zanger) (1935-2001), Amerikaans muzikant, bekend van de The Mamas and the Papas
John Phillips (atleet) , Amerikaans marathonloper
John Phillips (voetballer) (1951-2017), Brits voetbaldoelman

Zie ook 
John Philips (dichter) (1676-1709), Engels dichter
John Philips (gouverneur), Schots gouverneur van Sint Maarten, stichter van Philipsburg in 1763